Хорватский плетёный орнамент () — геометрический орнамент, характерный для Хорватии, пример дороманского стиля в хорватском искусстве. Чаще всего представляет собой переплетение трёх линий, иногда комбинируется с растительными и зооморфными (реже антропоморфными) мотивами. Использовался в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве, прежде всего в оформлении хорватских церквей и монастырей IX—XII веков постройки.

Примеры 
Наиболее известные примеры использования хорватского плетёного орнамента:

 Купель князя Вишеслава (VIII век) — один из первых памятников христианского искусства Хорватии. Плетёным орнаментом на купели заполнено изображение креста.
 Надпись князя Бранимира (IX век) — памятная надпись на латинском языке, украшавшая тябло церкви, построенной князем Бранимиром, и украшенная орнаментом по верхнему краю.
 Надпись князя Мунцимира (IX век) — памятная надпись на латинском языке, украшавшая тимпан церкви святого Луки в Уздолье. Плетёный орнамент скомбинирован с зооморфным (изображениями птиц),
 Надпись князя Степана Држислава (X век) — памятная надпись на латинском языке, украшена орнаментом по нижнему краю.
 Сплитская купель (XI век) — украшена орнаментом по верхнему краю и изображением человека (предположительно короля Дмитара Звонимира).
 Башчанская плита (рубеж XI и XII веков) — каменная плита с выбитым на ней глаголическим текстом, украшена орнаментом по верхнему краю.

Современное использование

Стилизованный хорватский плетёный орнамент располагался в верхнем левом углу флага Независимого государства Хорватия. Также он обрамляет герб Вооружённых сил Хорватии, а также учреждённые в 1995 году Орден хорватского плетения () и Орден хорватского креста ().

Галерея

Примечания 

Этнический орнамент
Культура Хорватии